Gerard har flere betydninger:
  Gerard – et drengenavn afledt af Gerhard
 Gerard (månekrater) – et månekrater.